Munster kan syfta på:

 Munster (ost) – en fransk kittost
 Munster stridsvagnsmuseum – ett stridsvagnsmuseum i Munster, Tyskland

Geografi

Frankrike 

 Munster, Moselle, 
 Munster, Haut-Rhin,

Irland 

 Munster, Irland, provins,

Tyskland 

 Munster, Tyskland, stad i Niedersachsen, 
 Münster, stad i Nordrhein-Westfalen

USA 

 Munster, Indiana, ort, Lake County,

Se även 
 Münster (olika betydelser)

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar